Aquesta és una llista de municipis més poblats de França que inclou tots els municipis francesos de més de 100.000 habitants.

∑ 42 items.

Demografia de França